Оренбу́рзька о́бласть () — суб'єкт Російської Федерації. Область була утворено 7 грудня 1934, в період з 1938 по 1957 називалася Чкаловською областю. 
 Площа — 123 700 км²
 Населення — 2 137 900 (2006). Густота населення — 17,3 осіб/км² (2005), питома вага міського населення — 57,7 % (2005) 
 Адміністративний центр — місто Оренбург
 Входить до складу Приволзького федерального округа

Географія 
Площа Оренбурзької області становить 123 700 км², за цим показником вона займає 32 місце в Росії. На території області знаходиться Оренбурзький заповідник.

Найважливішою річкою області є Урал та його притоки Сакмара, Орь, Великий Кумак, Ілек. На північному заході — притоки Самари, Ками і Бєлої (басейн Волги).

Національний склад 
Більшість населення складають росіяни. У області мешкають великі громади татар, казахів, українців, башкир і мордви.

Адміністративно-територіальний поділ 
Станом на 2022 рік Оренбурзька область поділяється на 29 муніципальних районів та 13 міських округів:

Найбільші населені пункти 
Населені пункти з населенням понад 10 тисяч осіб:

Населені пункти пов'язані з Україною 
 Брацлавка
 Новотроїцьк
 Дніпровка
 Кічкасс
 Сорочинськ
 Новокиевка
 Крим
 Новочеркаський
 Новоаккермановка
 Новониколаевка 
 Херсон 
 Новоуманка 
 Харьковка
 Уманка
 Полтавка
 Оноприеновка 
 Марченков хутір

Посилання 

 Історія Оренбурзькій області 
 Оренбурзька область — регіональний сервер 
 Регіональний портал освітнього співтовариства Оренбурзької області 
 Корисні копалини Оренбурзької області 
 cgi-bin/allrussia/v3_index.pl?act=reg&id=56 Оренбурзька область у довіднику — каталозі "Уся Росія"

Примітки 

Області Росії
Урал
засновані в СРСР 1934